Onderdistrict in Indonesië
 Gesi (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java op Java 
Plaats in Indonesië
 Gesi (Gesi), een plaats in het onderdistrict Gesi in het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java op Java 
Plaats in Turkije
Gesi (Kayseri), een plaats in de provincie Kayseri, Turkije